Herbert Brammer (24 de Abril de 1914 - 27 de Outubro de 1944) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)